Niemcy:
 Niederstetten – dzielnica gminy Feldkirchen-Westerham, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim
 Niederstetten – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Main-Tauber

Szwajcaria:
 Niederstetten – miejscowość